Bucconidae este o familie de păsări numite „păsările leneșe”, seamănă ca aspect cu păsările strălucitoare (Galbulidae). Ele se pot întâlni în regiunile tropicale din America de Sud, din sudul Mexicului până în nordul Argentinei dar au un colorit al penajului mai sobru ca păsările strălucitoare. Bucconidaele cuprind 32 de specii de păsări, ele se hrănesc cu insecte la fel ca păsările strălucitoare. Cuibăresc de obicei în scorburile arborilor sau în găurile din stânci.

Cladogramă conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Piciformes